Yoon kan verwijzen naar:
Yoon, de negende meest voorkomende Koreaanse familienaam
Yōon, een kenmerk van de Japanse taal
Prabda Yoon, een Thaise schrijver